Тип содержимого multipart/form-data — это составной тип содержимого, чаще всего использующийся для отправки HTML-форм с бинарными (не-ASCII) данными методом POST протокола HTTP. Указывается в поле заголовка Content-Type (тип содержимого) и следует правилам для составных MIME-данных в соответствии с RFC 2045. Для форм, не имеющих больших бинарных (не-ASCII) данных, может использоваться тип содержимого application/x-www-form-urlencoded.

Сообщение multipart/form-data содержит несколько частей, по одной на каждый задействованный в форме элемент управления.

Типичный пример: страницы отправки электронных писем через webmail со вложенными файлами. При отправке такого письма браузер формирует сообщение типа multipart/form-data, внедряя в него как отдельные части, введённые пользователем, тему, адрес получателя, собственно текст письма, так и вложенные файлы.
Сообщение типа multipart/form-data состоит из нескольких частей, каждая из которых представляет содержимое некоторого элемента формы. Части отправляются обрабатывающему агенту в том же порядке, в котором соответствующие управляющие элементы представлены в потоке документа с формой. Каждая часть должна содержать:
 Заголовочное поле Content-Disposition, имеющее значение form-data.
 Атрибут name определяет имя соответствующего управляющего элемента. Имена управляющих элементов, изначально закодированные с использованием наборов символов, отличных от ASCII, могут кодироваться с помощью метода, описанного в RFC 2047.

Пример 

Пример отправки веб-формы с письмом со вложенными картинками:

 POST /send-message.html HTTP/1.1
 Host: webmail.example.com
 Referer: http://webmail.example.com/send-message.html
 User-Agent: BrowserForDummies/4.67b
 Content-Type: multipart/form-data; boundary=Asrf456BGe4h
 Content-Length: (суммарный объём, включая дочерние заголовки)
 Connection: keep-alive
 Keep-Alive: 300
 (пустая строка)
 (отсутствующая преамбула)
 --Asrf456BGe4h
 Content-Disposition: form-data; name="DestAddress"
 (пустая строка)
 brutal-vasya@example.com
 --Asrf456BGe4h
 Content-Disposition: form-data; name="MessageTitle"
 (пустая строка)
 Я негодую
 --Asrf456BGe4h
 Content-Disposition: form-data; name="MessageText"
 (пустая строка)
 Привет, Василий! Твой ручной лев, которого ты оставил
 у меня на прошлой неделе, разодрал весь мой диван.
 Пожалуйста забери его скорее!
 Во вложении две фотки с последствиями.
 --Asrf456BGe4h
 Content-Disposition: form-data; name="AttachedFile1"; filename="horror-photo-1.jpg"
 Content-Type: image/jpeg
 (пустая строка)
 (двоичное содержимое первой фотографии)
 --Asrf456BGe4h
 Content-Disposition: form-data; name="AttachedFile2"; filename="horror-photo-2.jpg"
 Content-Type: image/jpeg
 (пустая строка)
 (двоичное содержимое второй фотографии)
 --Asrf456BGe4h--
 (отсутствующий эпилог - пустая строка)

Следует отметить, что boundary (граница) — это последовательность байтов, которая не должна встречаться внутри закодированного представления данных части. Обычно клиент (браузер) генерирует эту последовательность случайно или по специальному алгоритму.

См. также 
 MIME
 Список MIME-типов
 Список заголовков HTTP
 Форма (HTML)
 POST (HTTP)

Примечания

Ссылки 
 RFC 7578 
 
 
 Спецификация языка HTML, intuit.ru, ISBN 978-5-94774-648-8, 17. Лекция: Формы
 HTML 4.01 Specification, Forms



Электронная почта
Форматы данных
HTML
Протокол HTTP